Großer Bach heißen folgende geographische Objekte:

 Großer Bach, Name des Reichramingbachs (insbesondere am Mittellauf der Großen Schlucht), Bach zur Enns im Hintergebirge in Oberösterreich
 Großer Bach oder Luha oder Mühlbach, Bach zur Oder in den Oderbergen in Tschechien
 Großer Bach, früherer Name des Silvertbachs zur Lippe im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
Großbach
Großenbach